

Patronyme 

 Alexandre Guiraud (1788-1847), poète, auteur dramatique et romancier français ;
 Léonce de Guiraud (1829-1873), homme politique français ;
 Ernest Guiraud (1837-1892), compositeur et professeur de musique français ;
 Paul Guiraud (1850-1907), historien français ;
 Paul Guiraud (1851-1909), écrivain français ;
 Jean-Marie Guiraud (1857-1942), homme politique français ;
 Jean Guiraud (1866-1953), historien français ;
 Georges Guiraud (1868-1928), organiste, violoncelliste et compositeur français ;
 Edmond Guiraud (1877-1961), dramaturge et acteur français ;
 Maurice Guiraud-Rivière (1881-1947), peintre et sculpteur français ;
 Paul Guiraud (1882-1974), psychiatre français ;
 Georges Guiraud (1901-1989), graveur de médailles et de monnaies français ;
 Louis Guiraud (1907-2001), historien régionaliste français ;
 Pierre Guiraud (1912-1983), linguiste français ;
 Jean Guiraud (1929-2009), pédagogue et professeur d’esthétique belge ;
 Marie Rose Guiraud (1944-2020), danseuse ivoirienne ;
 David Guiraud (1955-), journaliste français, directeur du Monde ;
 David Guiraud, homme politique français ;
 Daniel Guiraud (1958-), personnalité politique française ;
 Hervé Guiraud (1952-2012), joueur et dirigeant français de rugby à XIII ;
 Pierre Guiraud (195.-), chanteur de rock français ;
 Hervé Guiraud (1966-), joueur de rugby à XV français ;
 Benjamin Guiraud (1983-), monocycliste français ;
 David Guiraud (1992-), homme politique français.

Toponyme 

 Saint-Guiraud, commune française de l'Hérault ;
 Château Guiraud, domaine viticole français à Sauternes ;
 Établissement public de santé Paul-Guiraud, centre hospitalier psychiatrique français du Val-de-Marne.